Голишівка — річка в Україні, у Новоград-Волинському районі Житомирської області. Ліва притока Вершниці (басейн Дніпра). Довжина річки становить приблизно 6,1 км.

Розташування 
Бере початок на східній околиці Вершниці. Тече переважно на північний захід і на сході від присілку Чижівки впадає в річку Вершницю, праву притоку Случі.

Річку перетинає залізнична гілка Коростень — Новоград-Волинський.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 145
 На сайті Брониківської громади

Малі річки України
Річки Новоград-Волинського району‎